Gymnopatagus är ett släkte av sjöborrar. Gymnopatagus ingår i familjen lyrsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Lyrsjöborrar
Gymnopatagus